Stadion Narodowy Kostaryki wybudowany w 1924 roku
 Stadion Narodowy Kostaryki wybudowany w 2011 roku